W Polsce
 Haczów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów
 Haczów – część wsi Grabanina w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Nowy Żmigród
 gminie Haczów – gmina wiejska
 Haczów – dawna gromada